Der Rajon Skwyra (ukrainisch /; russisch /) war eine Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Kiew im Zentrum der Ukraine. Zentrum und Teil des Rajons war die Stadt Skwyra.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 7. März 1923 gegründet, 1959 bis 1965 wurde er aufgelöst und bestand danach bis 2020.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Bila Zerkwa.

Geographie 
Der Rajon Skwyra lag im Südwesten der Oblast Kiew. Er grenzte im Norden an den Rajon Fastiw, im Osten an den Rajon Bila Zerkwa, im Südosten an den Rajon Wolodarka (alle Oblast Kiew), im Südwesten an den Rajon Pohrebyschtsche (Oblast Winnyzja), im Westen an den Rajon Ruschyn und im Nordwesten an den Rajon Popilnja (beide Oblast Schytomyr).

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon administrativ in eine Stadtgemeinde und 27 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Stadt

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine (X. Oblast Kiew (Київська область))
 Oblast Kiew#Rajone der Oblast Kiew mit deren Verwaltungszentren

Weblinks

Einzelnachweise 

Skwyra
Rajon Bila Zerkwa
Aufgelöst 2020